VTU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Las Tunas (Cuba)